Salinger puede referirse a:
 Bailey Salinger, personaje de la serie Party of Five interpretado por Scott Wolf.
 J. D. Salinger, escritor estadounidense conocido por su novela El guardián entre el centeno.
 Salinger, documental sobre la vida de J. D. Salinger.
 Matt Salinger, actor estadounidense.
 Pierre Salinger, secretario de prensa de los presidentes estadounidenses John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.